11-й уланский Чугуевский Её Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк — армейское конное формирование (уланский полк) Вооружённых сил Российской империи.

Старшинство части — с 21 июля 1749 года, а свою историю формирование ведёт с 1639 года (см. изображение нагрудного полкового знака). Полковой праздник — 1 октября, Покров Пресвятой Богородицы. За свою историю Чугуевский регулярный полк имел различные наименования (см. раздел История).

История

В Русской армии 
Воинская часть сформирована 21 июля 1749 года из 5-сотенной команды сведенцев, состоящей из трёх поселённых казачьих (из городовых казаков, проживавших в Чугуеве, Орле, Курске) и двух калмыцких рот, как Чугуевский конный казачий полк (Чугуевский казачий регулярный полк, Чугуевский казачий полк).

12 августа 1787 года, во время 2-ой турецкой войны, переименован в Екатеринославский конный казачий полк.
 23.06.1789 — переформирован в 6-сотенный состав и наименован Чугуевским конным казачьим полком.
 16.04.1793 — 1-й, 2-й и 3-й Чугуевские казачьи полки, при Императоре Павле получили знамёна.
 31.10.1798 — Чугуевский казачий генерал-майора Лесли полк (Выс. пр.).
 11.11.1798 — Чугуевский казачий генерал-майора Неклюдова полк (Выс. пр.).
 23.06.1789 — из Чугуевской легко-конной команды сформирован для князя Потемкина Конвойный конный казачий полк в составе 6 эскадронов (Висковатов, IV)
 09.01.1798 — приведен в 10-эскадронный состав.
 31.10.1798 — Чугуевский казачий генерал-лейтенанта Горича полк (Выс. пр.).
 03.12.1799 — Чугуевский казачий генерал-майора Синицына полк (Выс. пр.).
 06.03.1800 — оба полка соединены в один — Чугуевский казачий генерал-майора Синицына полк (ПСЗ, XXVI, 19313)
 27.09.1800 — Чугуевский казачий полковника Гладкова полк. Приведен в состав 10 эскадронов (Выс. пр.).
 29.03.1801 — Чугуевский казачий полк (ПСЗ, XXVI, 19809).
 23.06.1803 — Чугуевский казачий регулярный полк (ПСЗ, XXVII, 20811)
 18.08.1808 наименован как Чугуевский уланский полк, и принял участие в войне с Турцией в период 1808 — 1810 годов.
Во время Отечественной войны полк состоял в 3-й армии (Тормасова) и прикрывал наши границы от покушений австрийцев, 27 декабря 1812 года он был приведён в состав 6 действующих и одного резервного эскадронов.
 19.12.1817 — полку назначена оседлость в городе Чугуев и Чугуевском уезде. Полк приведен в состав 6 действующих, трёх резервных и трёх поселенных эскадронов (ПСЗ, XXXIV, 27190-27192)
 1819 — в полку произошло восстание (бунт), направленное против военных поселений и непомерных податей.
 05.05.1827 — резервные эскадроны составлены из строевых нижних чинов и кантонистов. Поселенцы собраны в поселенные эскадроны отдельно от резервных (Хрон. таблицы 1866 г.)
 20.12.1828 — на гербы и пуговицы присвоен № 6- (2ПСЗ, III, 2534).
 21.03.1832 — полковое управление разделено на две части: 6 действующих и три резервных эскадрона составили полк, а поселенные эскадроны выделены в ведение особого начальника и названы 6-м кавалерийским округом Украинского военного поселения (2ПСЗ, VII, 5341)
 21.03.1833 — полк приведен в состав 8 действующих и одного резервного эскадронов, в составе 1-й бригады 1-й уланской дивизии. На гербы и пуговицы присвоен № 16 (2ПСЗ, VIII, 6065).
 30.08.1834 — повелено иметь для полка в запасных войсках запасный полуэскадрон № 34-й (пр. в.м. № 105).
 23.03.1835 — полк приведен в состав 6 действующих и одного резервного эскадронов. 7-й эскадрон переименован в резервный эскадрон Сибирского уланского полка, 8-й эскадрон — переименован в резервный эскадрон гусарского Его Величества Короля Виртембергского полка (пр. в.м. № 38)
 04.04.1836 — запасному эскадрону присвоен № 30-й (пр. в.м. № 44).
 08.08.1836 — в 6-м кавалерийском округе Украинского военного поселения учреждены и приписаны к полку 2 эскадрона кантонистов, для доставления возможности комплектоваться хорошо обученными унтер-офицерами (2ПСЗ, XI, 9055).
 31.12.1851 — к полку присоединены 1-й и 2-й эскадроны расформированного Сибирского уланского полка, ставшие 7-м и 8-м эскадронами.
 25.03.1864 — 11-й уланский Чугуевский полк.
 20.05.1868 — 11-й уланский Чугуевский Её Императорского Высочества Государыни Цесаревны великой княгини Марии Федоровны полк.
 27.07.1875 — резервный эскадрон переименован в запасный эскадрон (пр. по в.в. № 202).
 16.12.1876 — состав полка: 7 штаб-офицеров, 20 обер-офицеров, 64 унтер-офицера, 17 музыкантов, 512 нижних чинов, 593 строевых лошади.
 01.03.1878 — состав полка: 6 штаб-офицеров, 35 обер-офицеров, 64 унтер-офицера, 18 музыкантов, 470 нижних чинов, 552 строевых лошади.
 02.03.1881 — 11-й уланский Чугуевский Её Величества полк (Выс. пр.).
 18.08.1882 — 32-й драгунский Чугуевский Её Величества полк (Выс. пр.).
 11.08.1883 — полк приведен в состав 6 эскадронов. Запасный эскадрон обращен в отделение кадра № 11 кавалерийского запаса (пр. по в.в. № 197)
 16.07.1891 — выделен один эскадрон на формирование 48-го драгунского Украинского полка. Взамен сформирован новый эскадрон (Выс. пр. от 16.07.1891 и 12.12.1891).

 02.11.1894 — 32-й драгунский Чугуевский Её Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (Выс. пр.).
 06.12.1907 − 11-й уланский Чугуевский Её Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полк (Выс. пр.).
 ??.??.1918 — в связи с демобилизацией России полк расформирован.

В Белом движении 
Во время гражданской войны возрождён в Добровольческой и Донской армиях. Эскадрон полка был сформирован в декабре 1918 года в составе Сводно-кавалерийского полка Добровольческой армии Одесского района (с 1 мая 1919 года преобразованного в 3-й конный полк). Сформированный в Донской армии собственный полк в конце сентября 1919 года включен в её Сводную кавалерийскую дивизию. С 16 апреля 1920 года эскадрон полка входил во 2-й кавалерийский полк.

Боевые походы 
 1877-78 — русско-турецкая война:
 02.11.1876 — в полку получен приказ о выступлении, инструкции и маршрут движения полка
 08.11.1876 — полк выступил из Дубно в Здолбунов для посадки в вагоны. Полк вернулся с середины пути в Дубно, где в ночь с
 8-9.11.1876 проведена посадка в вагоны
 18.11.1876 — полк прибыл в Дубоссары
 [середина]03.1877 г. — перешел в Тирасполь
 05.04.1877 — прибыл в Кишинёв
 12.04.1877 — выступил в Леово
 16.04.1877 — полк прибыл в Леово
 21.04.1877 — переправился через. р. Прут у Фальчи.
 24.04.1877 — прибыл в Оанчи
 27.04.1877 — прибыл в Галац, где отдыхал до 1.05.1877 г.
 ??.05.1877 — переправился через р. Серет
 05.05.1877 — во время рекогносцировки майора Зандера 1-го, участвовал в стычке с противником у с. Бертешты. Понес первые потери — ранен унтер-офицер
 ??.05.1877 — прибыл в Слободзею
 09.05.1877 — прибыл в Обилешти-Нау
 04.06.1877 — выступил из …
 07.06.1877 — занял сторожевой цепью местность от г. Муржева до р. Веде. Дислоцирован в предместье г. Браилова.
 09.06.1877 — прибыл в г. Бертешты. Производил рекогносцировки по берегу Дуная до 26.05.1877 г.
 27.05.1877 — выступил к Зимнице, по дороге в с. Бригадир соединился с 11-м драг. Рижским полком.
 30.05.1877 — прибыл в Зимницу
 01.06.1877 — перешел Дунай у Зимницы в составе 5 эскадронов и расположился в с. Царевичи; 3-й эскадрон оставлен для охраны Имп. квартиры.
 ??.06.1877 — встал лагерем впереди с. Гибель.
 ??.06.1877 — выступил к с. Царевичи, но в с. Павлово был возвращен назад в с. Гибель
 07.06.1877 — переправился через. р. Янтру у с. Трембаны.
 09.06.1877 — переправился через р. Янтру в обратном направлении; прибыл в с. Чаиркой, где к полку присоединился 3-й эскадрон.
 10.06.1877 — выступил из Чаиркоя.
 ??.06.1877 — прибыл в с. Сарак-Булгарский
 ??.06.1877 — занял позиции западнее с. Пелишаты у креп. Плевны; вел разведку в направлении креп. Плевны.
 17.06.1877 — прибыл в с. Порадим.
 02.07.1877 — участвовал в сражении под Плевной
 25.07.1877 — На аванпосты 4-го эскадрона у Гривицы напали 2 сотни черкес, в результате боя холодным оружием, черкесы бежали, оставив 80 убитых; 4-й эскадрон потерял 2 рядовых убитыми. Полк выступил в Горный Студень.
 03.08.1877 — выступил из Горного Студня в Чаиркиой. 1-й и 3-й эскадроны занимали сторожевую цепь от Тюлобелитера до Кадыкиой и поддерживали связь с войсками 11-го и 13-го корпусов, 2-й эскадрон встал у с. Мазурская.
 15.08.1877 — полк собрался в Чаиркиое.
 24.08.1877 — 1-й дивизион выступил в Кавачицу для усиления 13-го армейского корпуса.
 26.08.1877 — полк соединился в Кавачице
 26.08.1877 — 2 эскадрона участвовали в деле при д. Кавачицы
 31.08.1877 — один дивизион, находясь в составе отряда генерал-майора князя Манвелова участвовал в деле при д. Водицы
 05.09.1877 — участвовал в деле при д. Осиково
 13.11.1877 — участвовал в преследовании противника от Этрополя и в деле у д. Ковачицы
 24.11.1877 — участвовал в деле у Поломарцы и Ковачицы.
 22.01.1878 — участвовал в деле при Городище (близ Шумлы).

Шефы 
Шефы или почётные командиры, в период:
 06.03.1800 — 27.09.1800 — генерал-майор Синицын, Фёдор Данилович
 27.09.1800 — 20.02.1805 — полковник (с 05.11.1800 генерал-майор) Гладков, Иван Васильевич
 20.02.1805 — 06.01.1808 — полковник (с 24.05.1807 генерал-майор) Бедряга, Григорий Васильевич
 06.01.1808 — 01.09.1814 — генерал-майор (с 30.08.1814 генерал-лейтенант) Лисаневич, Григорий Иванович
 13.09.1832 — 03.03.1858 — генерал-лейтенант (с 06.12.1833 генерал от кавалерии) (с 19.09.1847 граф) Никитин, Алексей Петрович

Командиры 
Полковые командиры (Командиры полка):
 02.10.1800 — 16.09.1801 — полковник Борщов, Михаил Андреевич
 16.09.1801 — 06.06.1803 — полковник Чемесов, Николай Евграфович
 26.10.1803 — 12.12.1807 — полковник Вукотич, Матвей Семёнович
 14.05.1808 — 26.01.1810 — полковник Мясоедов, Василий Саввич
 24.05.1810 — 25.10.1810 — полковник Иванов, Евдоким Дмитриевич
 03.02.1811 — 30.12.1815 — полковник Александров, Иван Яковлевич
 30.12.1815 — 12.01.1816 — полковник Коровкин, Арсений Ермолаевич
 12.01.1816 — 30.08.1816 — полковник Александров, Иван Яковлевич
 30.08.1816 — 02.06.1818 — полковник Панов, Иван Герасимович
 02.06.1818 — 06.12.1834 — подполковник (с 09.05.1826 полковник) Изюмов, Николай Григорьевич
 19.01.1835 — 07.08.1838 — полковник Мазуркевич, Игнатий Осипович
 06.12.1838 — 31.12.1844 — полковник Яфимович, Александр Матвеевич
 31.12.1844 — 13.05.1858 — подполковник (с 31.12.1845 полковник, с 11.04.1854 генерал-майор) Башкирцев, Павел Григорьевич 
 13.05.1858 — хх.01.1864 — полковник Ягмин, Юлиан Иванович
 11.01.1864 — хх.хх.1866 — флигель-адъютант полковник (27.03.1866 генерал-майор Свиты Е. И. В.) князь Манвелов, Александр Николаевич
 хх.хх.1867 — 17.11.1872 — полковник Дубленко, Константин Никитич
 17.11.1872 — 14.02.1878 — полковник Рейсиг (Рейсиг, Рейссиг), Александр Карлович (1820—1885)
 14.02.1878 — 31.10.1881 — полковник Сукни (Сукин) Фридрих Фридрихович (1823 г.р.)
 31.10.1881 — 19.11.1890 — полковник (с 05.11.1890 генерал-майор) Богушевич, Александр Лукич (Лукьянович) (1832 г.р.)
 19.11.1890 — 03.06.1896 — полковник (с 14.05.1896 генерал-майор) Амбразанцев, Александр Сергеевич
 10.06.1896 — 03.07.1902 — полковник Голубков, Евгений Петрович
 12.07.1902 — 14.01.1905 — полковник Фурдуев, Александр Павлович
 14.01.1905 — 24.12.1908 — полковник Белогрудов, Василий Иванович
 24.12.1908 — 02.04.1910 — полковник Санников, Александр Сергеевич
 02.04.1910 — 10.01.1913 — полковник (с 22.07.1912 генерал-майор) Розалион-Сошальский, Георгий Петрович
 23.01.1913 — 15.01.1916 — полковник Резников, Василий Саввич
 15.02.1916 — 19.02.1917 — полковник Де-Витте, Николай Николаевич
 13.03.1917 — хх.хх.хххх — полковник Опатович, Андрей Павлович

Полковая церковь 
Походная (при полку) церковь существует с начала XIX столетия. Церковь эта сопутствовала полку в походах: 1) в Отечественную войну в 1812 году, 2) в Турецкую войну в 1877—1878 годов. Со времени стоянки в г. Дубно (с 1905 года) 11-й уланский Чугуевский полк своего помещения под церковь не имеет, а пользуется церковью 41-го пехотного Селенгинского полка. В полковой походной церкви имелись следующие предметы, достойные внимания: 1) образ (складень) Покрова Божией Матери с надписью: «Пожалован Государынею Великой Княгиней Цесаревною 11-му улан. Чугуевскому Её Императорского Высочества полку; 1 октября 1869 года». 2-3) Св. Евангелие, в лист, печати 1791 года и Евангелие (малое) печати 1751 года; последнее подарено полку сыном полковника Булацеля в 1757 году, апреля 25 дня. По штату при полковой церкви положен: один священник.

Галерея - памятники в Болгарии

Примечания

Литература 
 
 Подмазо А. Шефы и командиры регулярных полков русской армии (1796—1825)
 Алексей Константинович Байов, История русской армии и флота — Второй выпуск: Очерк военного искусства и состояние русской армии при ближайших преемниках Петра Великого, 1911 год.

Ссылки 

 Белое движение в России: организационная структура
 История 32-го драгунского Чугуевского ея величества полка
 11-й уланский Чугуевский полк

Казачество
Уланские полки Российской империи
История Чугуева
Воинские части и формирования, созданные в 1749 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году